Prazeodijum oksid se može odnositi na:

 Prazeodijum(III) oksid (diprazeodijum trioksid), Pr2O3
 Prazeodijum(IV) oksid (prazeodijum dioksid), PrO2
 Prazeodijum(III,IV) oksid, Pr6O11